Osoby o tym nazwisku:
 Beata Afeltowicz – polska językoznawczyni
 Marcel Afeltowicz – polski koszykarz
 Tomasz Afeltowicz – polski ekonomista